Il singolare del Majorca Open 1999 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Juan Carlos Ferrero ha battuto in finale Àlex Corretja 2-6, 7-5, 6-3.

Teste di serie

  Carlos Moyá (primo turno)
  Àlex Corretja (finale)
  Albert Costa (primo turno)
  Dominik Hrbatý (semifinali)

 Francisco Clavet (quarti di finale) 
 Fernando Vicente (primo turno) 
 Rainer Schüttler (secondo turno) 
 Franco Squillari (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open de Tenis Comunidad Valenciana 1999
ATP Tour 1999